Лас Марселас има више значења:

 Лас Марселас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Марселас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику